Wilda ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Julius Wilda (1710–1779), preußischer Jurist
Charles Wilda (1854–1907), österreichischer Maler des Wiener Orientalismus
 Ferdinand Adolph Wilda (1812–1862), deutscher Agrarwissenschaftler 
 Friedrich Wilda (1886–1941), deutscher Mediziner und Politiker
 Gottfried Wilda (1862–1911), österreichischer Maler
 Johannes Wilda (1852–1942), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Tarin Wilda (* 1993), deutsche R&B-Sängerin
 Wilhelm Eduard Wilda (eigentlich: Seligmann, Wolf Ephraim; 1800–1856), deutscher Jurist

und als Ortsname
 Stadtteil von Poznań in Polen